Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  d'infanterie (Empire allemand)
  de réserve (Empire allemand)
  d'infanterie (Allemagne)
  parachutiste (Allemagne)

France 
  algérienne d'intervention
  d'infanterie (France)

Japon 
  de l'armée impériale japonaise

Pologne 
  d'infanterie (Pologne)

Royaume-Uni 
 21e division d'infanterie (Royaume-Uni)

Inde 
 21 division d'infanterie (Inde)